Helsingborg (lokal skånsk udtale: Helsenbår)   idrottsförening/idrætforening, med kælenavnet Di Röe (skånsk dialekt), er en fodboldklub grundlagt i 1907 hjemmehørende i Helsingborg i Skåne, der spiller i den bedste svenske række, Allsvenskan. Klubben har vundet det svenske mesterskab 7 gange, senest i 2011.

Klubben har hjemmebane på fodboldstadionet Olympia.

Det er ikke uden årsag at klubben på den anden side af Karl X Gustavs eller Magnus Stenbocks grænse har de samme initialer og farver (HIF og røde bluser og blå bukser) som nogle få år ældre Helsingør IF. Der har været en masse udveksling hvor f.eks. Albin Dahl er en ikonisk træner i både Helsingør IF og Helsingborg IF. Dahl førte også Rå, kun få kilometer syd for Helsingborg, hvor Holger Danske, symbolet for FCH fans, ifølge sagnet, er begravet (Rå Lyng ifølge Saxo) , til pokalmestere   og vicemestere i Allsvenskan.

Titler 
 Allsvenskan (7) 1928-29, 1929-30, 1932-33, 1933-34, 1940-41, 1999 og 2011
 Svenske pokalturnering (5): 1941, 1998, 2006, 2010 og 2011

Truppen

Danske spillere 
 Benny Johansen
 Peter Graulund
 Peter Christiansen
 Jesper Lange
 Anders Randrup
 David Boysen
 Anders Lindegaard
 Tobias Mikkelsen

Kendte spillere 
 Anders Linderoth
 Álvaro Santos
 Henrik Larsson
 Rade Prica

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Helsingborgs IFs hjemmeside

Fodboldklubber i Sverige
IF
Etableret i 1907
Fanejede fodboldklubber